Bodet ist der Familienname von
 Sébastien Bodet (* 1985), französischer Schwimmer

Bodet heißt
 Bodet (Unternehmen), französisches Unternehmen

Siehe auch:
 Baudet
 Beaudet